Plusieurs équipes sportives américaines basée à Brooklyn, New York, portent le nom de Dodgers de Brooklyn (Brooklyn Dodgers en anglais), parmi lesquelles :
 les Dodgers de Brooklyn, franchise de baseball ayant évolué en Ligue majeure de 1884 à 1957, année de son déménagement à Los Angeles où elle prend le nom de Dodgers de Los Angeles ;
 les Dodgers de Brooklyn, franchise de football américain ayant évolué en Ligue nationale de 1930 à 1945 ;
 les Dodgers de Brooklyn, franchise de football américain ayant évolué dans la All-America Football Conference de 1946 à 1948.